Cornelis Schut kan syfta på: 

 Cornelis Schut den äldre (1597–1655), flamländsk konstnär
 Cornelis Schut den yngre (1629–1685), flamländsk konstnär